Соревнования по конному спорту в индивидуальном конкуре на летних Олимпийских играх 2012 года прошли с 4 по 8 августа. Приняли участие 75 спортсменов из 26 стран.

После двух финальных заездов абсолютную победу с 0 штрафных очков одержал швейцарский конник Стив Герда. Эта медаль стала для него второй олимпийской наградой. 4 года назад Стив стал бронзовым призёром в командном конкуре.

Судьбу второго места решала перепрыжка. Первым свою попытку выполнил голландец Герко Шрёдер. Он проехал трассу за 49,79 с и не набрал ни одного штрафного очка. Ирландец Киан О’Коннор выступал следом, зная результат своего соперника. Вплоть до последнего препятствия О’Коннор не имел ни одного штрафного очка и показывал время лучше, чем было у голландца, но на последнем препятствии лошадь ирландца задними копытами сбила планку и О’Коннор, набрав 4 штрафных очка, занял третье место.

Для Шрёдера и О’Коннора, завоёванные медали стали первыми в карьере, хотя О’Коннор в 2004 году становился олимпийским чемпионом в конкуре, но впоследствии он был лишён олимпийской награды из-за положительной допинг пробы, обнаруженной у лошади Уотерфорд Кристал, на которой выступал ирландский спортсмен.

Соревнования в конкуре привлекли повышенное внимание общественности, поскольку на этих соревнованиях было установлено уникальное достижение. 65-летний канадский конник Иан Миллар первым в истории принял участие в десяти летних Олимпийских играх. На своих юбилейных играх Миллар занял 9-е место и по-прежнему в активе канадца значится только одна серебряная медаль, завоёванная на играх 2008 года в Пекине в командном конкуре.

Также по результатам, набранными спортсменами во втором и третьем квалификационных раундах, были определены олимпийские призёры в командном конкуре.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Первый раунд 
В следующий раунд проходят спортсмены, занявшие первые 60 мест. Дистанция трассы составила 510 метров. Время, за которое необходимо было успеть пройти трассу, составило 82 секунды.

* — спортсменка во время прохождения трассы упала с лошади.
** — лошадь дважды отказалась проходить очередное препятствие.

Второй раунд 
В следующий раунд проходят спортсмены, занявшие первые 45 мест. Итоговая сумма складывалась из результатов двух раундов. Дистанция трассы составила 550 метров. Время, за которое необходимо было успеть пройти трассу, составило 88 секунд. В рамках второго квалификационного раунда прошёл первый раунд командного первенства.

Третий раунд 
В следующий раунд проходят спортсмены, занявшие первые 35 мест. От одной страны в финальный раунд может пройти только три всадника. Итоговая сумма складывалась из суммы, полученной за три квалификационных раунда. Дистанция трассы составила 550 метров. Время, за которое необходимо было успеть пройти трассу, составило 88 секунд. В рамках третьего квалификационного раунда прошёл второй раунд командного первенства, по итогам которого были выявлены чемпионы олимпийских игр среди команд.

* — по итогам трёх квалификационных раундов данные спортсмены не смогли попасть в финал соревнований и были помещены в резерв. В финале не стартовал шведский спортсмен Рольф-Ёран Бенгтссон и нужно было сделать замену из числа наездников, находящихся в резерве, а поскольку у трёх спортсменов набралось одинаковое количество штрафных баллов, то к участию в решающих заездах были допущены все три всадника.
** — спортсмен не смог стартовать из-за болезни лошади.

Финал

Финал A 
В следующий раунд проходят спортсмены, занявшие первые 20 мест. Спортсменам необходимо было преодолеть 12 препятствий. Время, за которое необходимо было успеть пройти трассу, составило 84 секунды.

Финал B 
Спортсменам необходимо было преодолеть 10 препятствий. Время, за которое необходимо было успеть пройти трассу, составило 80 секунд. Итоговая сумма складывалась из результатов финалов A и B. В случае равенства очков спортсмены принимают участие в перепрыжке.

Перепрыжка за 2-е место 
Перепрыжка проводилась на дистанции с 8-ю препятствиями. Победителем становится наездник, набравший наименьшее количество штрафных очков, в случае равенства этого показателя выше будет стоять спортсмен, прошедший трассу быстрее.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года